Alexis Douillard – pittore francese
 Constant Douillard – architetto francese
 Julien-François Douillard – architetto e politico francese
 Louis-Prudent Douillard – architetto francese
 Lucien Douillard – architetto francese